

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 1 podstawowa
 Ignacówka – część wsi Łazany w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Biskupice
 Ignacówka – część wsi Małe Boże w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stromiec
 Ignacówka – część wsi Czyste w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Sochaczew
 Ignacówka – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów 
 Ignacówka – część wsi Okół w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bałtów
 Ignacówka – część wsi Nowy Budzisław w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Osiek Mały

Zobacz też 
 Ignacówka Bobrowska
 Ignacówka Grabnowolska